Antônio Carlos é o nome atribuído pela médium brasileira Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho a um espírito ao qual atribui diversas obras psicografadas. Vera afirma ter uma ligação espiritual com o espírito, conforme descrito no romance "Aqueles que amam".

Obras 

 A Casa Do Escritor
 A Casa do Penhasco
 A Casa Do Bosque
 A Gruta das Orquídeas
 A Mansão Da Pedra Torta
 Ah, Se Eu Pudesse Voltar No Tempo
 Aqueles Que Amam
 Cativos e Libertos
 Copos Que Andam
 Deficiente Mental. Por Que Fui Um?
 Entrevistas com os espíritos
 Filho Adotivo
 Histórias Do Passado
 Histórias Maravilhosas Da Espiritualidade
 Morri! E Agora?
 Muitos São Os Chamados
 Novamente Juntos
 O Ateu
 O Caminho Das Estrelas
 O Castelo Dos Sonhos
 O Céu Pode Esperar
 O Cravo Na Lapela
 O Enigma Da Fazenda
 O Jardim Das Rosas
 O Mistério Do Sobrado
 O Sonâmbulo
 O Último Jantar
 Palco das Reencarnações
 Por Que Comigo?
 Reconciliação
 Reflexos Do Passado (Titulo anterior: Talismã maldito)
 Reparando Erros De Vidas Passadas

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Autores e entidades espirituais